Алекса́ндр Анатольевич Ковале́нко:
 Коваленко, Александр Анатольевич (род. 1971) — советский и украинский футболист, вратарь.
 Коваленко, Александр Анатольевич (род. 1978) — молдавский футболист.